Суперкубок Бельгии по футболу 1993 () — 15-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1992/93 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 1992/93 льежский «Стандард». Встреча состоялась 5 января 1994 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1994
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1993 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
Январь 1994 года
События 5 января